Црна Бара може бити:

 Црна Бара (Чока), насеље у општини Чока, Србија
 Црна Бара (Богатић), насеље у општини Богатић, Србија
 Црна Бара (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Србија
 Црна Бара (Власотинце), насеље у општини Власотинце, Србија